Ка́льман — имя или фамилия, встречающиеся у разных народов.
 Венгерское имя или фамилия германского происхождения. Венгерское написание Kálmán, немецкое Kalman или Kallmann. Вариация данного имени: Колома́н (Coloman).

 Еврейское имя (вариации — Калман, Кельман) греко-итальянского происхождения, от , «красивое имя». Краткий вариант имени .

 Французская фамилия ().

Имя 
 Кальман I Книжник (1070—1116) — венгерский король из династии Арпадовичей.
 Кальман Миксат (1849—1910) — венгерский прозаик.
 Кальман Калочаи (1891—1976) — выдающийся венгерский поэт на языке эсперанто, эсперантолог.
 Коломан (мученик) — католический святой XI века.
 Коломан I Асень () (1234—1246) — болгарский царь (1241—1246).
 Коломан II Асень — болгарский царь в 1256 году.
 Коломан (князь галицкий) — венгерский принц, XIII век.
 Кальман Ковач (род. 1965) — венгерский футболист.

Фамилия 
 Кальман, Александр Григорьевич (1952—2013) — советский и украинский учёный-правовед.
 Кальман, Жанна (1875—1997) — французская долгожительница.
 Кальман, Имре (1882—1953) — венгерский композитор оперетт.
 Кальман, Карл Густав фон — лифляндский деятель культуры XVIII века.
 Кальман, Рудольф (1930—2016) — американский инженер, исследователь в области теории управления.
 Кальман, Стефани — британская писательница.
 Кальман, Феликс Гинелевич — заведующий кафедрой Дальневосточного института искусств, заслуженный артист России (1994)

См. также 
 
  — еврейская фамилия, происходящая от имени Кальман.
 Калманка — алтайское село.
 Санкт-Коломан — австрийский посёлок.

Примечания 

Мужские имена
Имена венгерского происхождения
Страницы значений:Тёзки